Ilha de Nansen (Terra de Francisco José)
 Ilha de Nansen (Mar de Kara)
Ilha de Nansen (Antártida)

Nansen